Хле́бников () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 
 Хлебников, Велимир (Виктор Владимирович Хлебников; 1885—1922) — русский поэт и прозаик.
 
 Хлебников, Геннадий Яковлевич (1932—2014) — чувашский советский литературовед, критик и переводчик.
 Хлебников, Григорий Федулович (1918—1984) — советский учёный, доктор наук, полковник медицинской службы.
 Хлебников, Дмитрий Петрович (1778—1853) — русский мануфактур-советник.
 Хлебников, Евгений Леонидович (1905—1960) — специалист в области мостостроения.
 Хлебников, Кирилл Тимофеевич (1776—1838) — русский учёный.
 Хлебников, Константин Дмитриевич (1822—1908) — инженер-генерал, Келецкий губернатор, комендант Новогеоргиевской крепости.
 
 
 Хлебников, Олег Никитьевич (род. 1956) — русский поэт, редактор и журналист.
 
 
 
 Хлебников, Юрий Константинович (1900—1976) — советский полярный капитан.



См. также 
 Хлебников переулок
 
 Хлебниковы